В 2017 году было открыто 135 экзопланет.

2017 год в планетологии был примечателен следующими важными событиями:
 22 февраля — на конференции NASA астрономы сообщили, что вокруг звезды TRAPPIST-1 открыто семь экзопланет размером с Землю, три из которых находятся в зоне обитаемости.
 31 марта — у экзопланеты GJ 1132 b земного типа впервые нашли атмосферу.
 6 июня — обнародована информация об открытии в 2014 году самой горячей экзопланеты, известной на данный момент. Она получила название KELT-9 b и вращается вокруг звезды KELT-9.
 19 июня — с помощью телескопа «Кеплер» были обнаружены ещё 10 экзопланет, находящихся в обитаемой зоне.
 21 июня — открыты две планеты у звезды Лейтена, второй по удалённости планетной системы от Земли после Проксимы; одна из них находится в обитаемой зоне.
 6 августа — первая экзопланета (HD 208897 b), открытая на российско-турецком телескопе РТТ-150.
 13 сентября — в атмосфере планеты WASP-19 b была впервые найдена окись титана.
 15 сентября — астрономы выяснили, что поверхность планеты WASP-12 b является очень тёмной.
 14 декабря — с помощью нейронных сетей была открыта планета Kepler-90 i. Таким образом, система Kepler-90 является рекордсменом на данный момент (не считая Солнечной системы) по количеству планет.
 18 декабря — учёные выяснили, что орбита планеты Глизе 436 b, открытой в 2004 году, имеет полярную орбиту.
 21 декабря — астрономы выяснили, что атмосфера планеты WASP-39 b содержит гораздо больше водяного пара, чем ожидалось. Это значит, что планета образовалась на более далёком расстоянии от звезды и в дальнейшем мигрировала на свою текущую орбиту.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 Планетные системы

2017
Экзопланеты, открытые в 2017 году